Палестрина ():
 Палестрина — город в Италии.
 Палестрина, Джованни Пьерлуиджи (1525?—1594) — итальянский композитор. 
 Палестрина — субурбикарная епархия Римской епархии.
 «Палестрина» — опера Ханса Пфитцнера.